Надія Петрова і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього разу Шонессі не брала участі. Петрова грала в парі з Оленою Бовіною, але в півфіналі їх перемогли Анастасія Мискіна і Віра Звонарьова.

Мискіна і Звонарьова виграли титул, у фіналі перемігши Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–3, 4–6, 6–2.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Руано Паскуаль П Суарес
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= В Душевіна Г Воскобоєва
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т Перебийніс М Серна
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Родіонова Д Сафіна
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= О Дементьєва А Суґіяма| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ю Федак М Коритцева
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л Девенпорт К Мораріу
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Е Бірнерова Л Прушова
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Г Навратілова М Паштікова
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ж Гусарова М Малеєва
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д Гантухова П Шнідер
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= А Мискіна В Звонарьова
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= І Бенешова К Шоль
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Макші О Свенссон
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= О Бовіна Н Петрова| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=6| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С Кузнецова О Лиховцева
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В Руано Паскуаль П Суарес| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Родіонова Д Сафіна
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= О Дементьєва А Суґіяма| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=7| RD2-score03-3=6| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Л Девенпорт К Мораріу
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=1

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Ж Гусарова М Малеєва
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= А Мискіна В Звонарьова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Л Макші О Свенссон
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= О Бовіна Н Петрова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= В Руано Паскуаль П Суарес
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= О Дементьєва А Суґіяма
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= А Мискіна В Звонарьова
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=67
| RD3-score03-3=6| RD3-seed04= 
| RD3-team04= О Бовіна Н Петрова
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= В Руано Паскуаль П Суарес
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= А Мискіна В Звонарьова
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=6}}

 Кваліфікація 

Qualifying Seeds

 Кваліфікувалися 
  Юліана Федак /  Марія Коритцева'''

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Кубок Кремля
Кубок Кремля